Józef Ciszewski (ur. 12 stycznia 1904 w Krakowie, zm. 2 maja 1987 w Warszawie) – piłkarz, reprezentant Polski.
 Józef Feliks Ciszewski (zm. 1938) – polski komunista